Claire Martin peut désigner :
 Claire Martin (1914-2014), femme de lettres québécoise ;
 Claire Martin (1998-), gymnaste artistique française.
 Claire Martin (chanteuse) (en) (1967- ) chanteuse de jazz anglaise.
Claire Martin, dite Claire (1949-), chanteuse française.